Біармозухії (Biarmosuchia) — підряд терапсид, що існував протягом пермського періоду. Скам'янілі рештки знаходять в Росії та Південній Африці.

Опис 
Череп біармозухів нагадує сфенакодонтів і відрізняється тільки великим прорізом позаду потиличної кістки, меншою кількістю зубів, великими іклами на верхній та нижній щелепі.

Тіло також схоже на сфенакодонтів, але біармозухії не мають вітрил і ноги не так широко розставлені, що є ознакою прямоходіння.

Класифікація

Родини 
 Biarmosuchidae
 Burnetiidae
 Eotitanosuchidae
 Hipposauridae
 Ictidorhinidae
 ?Niaftasuchidae
 ?Phthinosuchidae
 Rubidginidae

Філогенія 
Філогенетична кладограма згідно з працею Sidor and Smith (2007):

Примітки

Джерела 
 Benton, M. J. (2000), Vertebrate Paleontology, 2nd Ed. Blackwell Science Ltd (2004) 3rd edition
 Carroll, R. L. (1988), Vertebrate Paleontology and Evolution, WH Freeman & Co.
 Hopson, J.A. και Barghusen, H.R. (1986), An analysis of therapsid relationships in N Hotton, III, PD MacLean, JJ Roth και EC Roth, The Ecology and Biology of Mammal-like Reptiles, Smithsonian Institution Press, pp. 83-106
 Ivakhnenko, M.F. 1999, Biarmosuches from the Ocher Faunal Assemblage of Eastern Europe, Paleontological Journal vol 33 no.3 pp. 289–296. abstract
 Sigogneau-Russell, D., 1989, «Theriodontia I — Phthinosuchia, Biarmosuchia, Eotitanosuchia, Gorgonopsia» Part 17 B I, Encyclopedia of Paleoherpetology, Gutsav Fischer Verlag, Stuttgart and New York,

Терапсиди
Підряди плазунів